Burg Coburg kann stehen für

Burgen in Coburg
Veste Coburg
Rosenauer Burg
Weitere:
Schloss Coburg, Walterskirchen, Österreich